Jerzy Konopacki (zm. 1543) – wojewoda pomorski, kasztelan gdański
 Jerzy Konopacki (zm. 1566) – kasztelan gdański, chełmiński i elbląski
 Jerzy Konopacki (zm. 1605) – kasztelan chełmiński